Schlossgarten steht für
 Schlossgarten (Aschaffenburg)
 Schlossgarten (Charlottenburg)
 Schlossgarten (Darmstadt)
 Schlossgarten (Erlangen)
 Schlossgarten (Hanau)
 Schlossgarten (Karlsruhe)
 Schlossgarten (Kiel)
 Schlossgarten (Neuenstadt)
 Schlossgarten (Oldenburg)
 Schlossgarten (Osnabrück)
 Schloßgarten (Schwetzingen)
 Moschee im Schwetzinger Schlossgarten
 Schlossgarten (Stuttgart)

außerdem für
 Burgstall Schlossgarten, Burg in Glashütten
 Haus zum Schlossgarten, Gebäude in Aarau
 Massenheimer Schlossgarten, Weinlage in Hochheim am Main
 Festspiele im Schlossgarten, Operettenfestspiele in Neustrelitz

Siehe auch
 Schlosspark (Begriffsklärung)